Des élections municipales dans l’Indre étaient prévues les  et . Comme dans le reste de la France, le report du second tour est annoncé en pleine crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19). Par un décret du , le second tour est fixé au .

Maires sortants et maires élus 
Comme en 2014, le scrutin est marqué par une grande stabilité politique. La gauche essuie toutefois plusieurs déconvenues avec la perte de Villedieu-sur-Indre et surtout Le Blanc, quatrième ville du département. Elle se console quelque peu avec la victoire d'un écologiste à Châtillon-sur-Indre, alors que Châteauroux reste largement fidèle à son maire Les Républicains.

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de

Ardentes 

 Maire sortant : Didier Barachet (LR), n'est pas candidat à sa succession.
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Argenton-sur-Creuse 
 Maire sortant : Vincent Millan (PS), est candidat à sa succession.
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Buzançais 

 Maire sortant : Régis Blanchet (MR), est candidat à sa succession.
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Chabris 

 Maire sortante: Mireille Duvoux (LR), n'est pas candidate à sa succession.
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 12 sièges à pourvoir au conseil communautaire (

Châteauroux 

 Maire sortant : Gil Avérous (LR), est candidat à sa succession.
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 26 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Châtillon-sur-Indre 

 Maire sortant : Michel Hétroy (DVD), est candidat à sa succession.
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Déols 

 Maire sortant : Michel Blondeau (UDI), n'est pas candidat à sa succession.
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Issoudun 

 Maire sortant : André Laignel (PS), est candidat à sa succession.
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 19 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

La Châtre 

 Maire sortant : Patrick Judalet (DVD), est candidat à sa succession.
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Blanc 

 Maire sortante: Annick Gombert (PS), est candidate à sa succession.
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 13 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Le Poinçonnet 

 Maire sortant : Jean Petitprêtre (PS), n'est pas candidat à sa succession.
 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Levroux 

 Maire sortant : Alain Fried (UDI), n'est pas candidat à sa succession.
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 12 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Reuilly 

 Maire sortante: Nadine Bellurot (DVD), est candidate à sa succession.
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Saint-Maur 

 Maire sortant : Ludovic Réau (DVD), est candidat à sa succession.
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Valençay 

 Maire sortant : Claude Doucet (UDI), est candidat à sa succession.
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 8 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Villedieu-sur-Indre 

 Maire sortant : Bernard Gontier (DVG), n'est pas candidat à sa succession.
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 5 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Liste des communes de l'Indre

Indre
Politique dans l'Indre